Мэннерс, Маннерз, Маннерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Мэннерс, Александра — один из псевдонимов британской писательницы  (1920—1989), лауреата премий Ассоциации авторов любовных романов за лучший роман (1970, 1971).
 Мэннерс, Виолет (в девичестве — Линдсей; 1856—1937) — британская аристократка и художница.
 Мэннерс, Генри:
 Мэннерс, Генри, 2-й граф Ратленд (1526—1563) — английский политик, президент Совета Севера (1561—1563).
 Мэннерс, Генри, 8-й герцог Ратленд (1852—1925) — британский политик, член Палаты общин (1888—1895).
  (1914—1986) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс» (1939, 1941).
 Мэннерс, Джон:
  (ок. 1559 1588) — лорд-лейтенант Ноттингемшира (1587—1588); сын Генри Мэннерса, 2-го графа; отец Джорджа, 7-го графа, и Оливера Мэннерсов.
 Мэннерс, Джон, 8-й граф Ратленд (1604—1679) — английский политик, член Палаты общин от Дербишира (1640), лорд-лейтенант Лестершира (1667—1677).
 Мэннерс, Джон, 1-й герцог Ратленд (1638—1711) — английский политик, член Палаты общин от Лестершира (1661—1679), лорд-лейтенант Лестершира (1677—1687, 1689—1703, 1706—1711).
 Мэннерс, Джон, 2-й герцог Ратленд (1676—1721) — английский политик, член Палаты общин от Дербишира (1701), Лестершира (1701—1702, 1710—1711), Грантема (1705—1710), лорд-лейтенант Ратленда (1712—1715) и Лестершира (1714—1721).
 Мэннерс, Джон, 3-й герцог Ратленд (1696—1779) — британский политик и чиновник, член Палаты общин (1719—1721), лорд-стюард (1755—1761), королевский конюший (1761—1766), лорд-лейтенант Лестершира (1721—1779).
 Мэннерс, Джон, маркиз Грэнби (1721—1770) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1741—1770), главнокомандующий Британской армией (1766—1769).
  (1730—1792) — британский политик, член Палаты общин от Ньюарка (1754—1774), сын Уильяма Мэннерса.
 Мэннерс, Джон, 5-й герцог Ратленд (1778—1857) — британский политик и конезаводчик, лорд-лейтенант Лестершира (1799—1857); владелец коня Кэдленда, победителя Дерби (1828).
  (1786—1853) — американский политик, председатель Сената штата Нью-Джерси (1852).
 Мэннерс, Джон, 7-й герцог Ратленд (1818—1906) — британский политик, член Палаты общин (1841—1847, 1850—1888), Генеральный почтмейстер Великобритании (1874—1880, 1885—1886).
  (род. 1914) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Гэмпшира.
  (1870—1928) — британский драматург.
 Мэннерс, Джордж:
  (1580—1641) — английский политик, член Палаты общин Англии (1604—1611, 1614—1622, 1624—1625), сын Джона Мэннерса, 4-го графа.
  (ок. 1746 1772) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании от Скарборо (1768—1772), сын главнокомандующего Джона Мэннерса.
  (1778—1853) — британский дипломат, основатель и редактор журнала Satirist, or Monthly Meteor.
  (1820—1874) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Кембриджшира (1847—1857, 1863—1874), сын Джона Мэннерса, 5-го герцога Ратленда.
  (род. 1938) — британский тяжелоатлет, серебряный медалист Игр Британской империи и Содружества наций (1962, 1966).
 Мэннерс, Дэвид:
  (наст. имя — Рауфф Эклом; 1900—1998) — канадский и американский актёр.
 Мэннерс, Дэвид Джон (1928—2017) — британский биохимик, обладатель Медали Мелдолы Королевского химического общества молодому химику (1957), член Эдинбургского королевского общества (с 1965).
  (Лео Эзекил Мэннерс; 1911—2000) — американский кантри-музыкант, аккордеонист.
 Мэннерс, Иэн — британский химик, член Лондонского королевского общества (с 2011).
 Мэннерс, Ким (1951—2009) — американский телепродюсер и режиссёр.
  (ок. 1581 1613) — английский политик, член Палаты общин (1601), сын Джона Мэннерса, 4-го графа Ратленда.
 Мэннерс, Рассел Генри (1800—1870) — адмирал британского Королевского флота, президент Королевского астрономического общества (1868—1870).
  (1904—1944) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Питтсбург Пайрэтс» и «Филадельфия Квакерз».
  (до 1511—1551) — английский политик, член Палаты общин (1542), шериф Уорикшира (1549—1550).
 Мэннерс, Роберт:
  (ок. 1721 1782) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин от Кингстон-апон-Халла (1747—1782), командующий 3-м драгунским гвардейским полком (1765—1782); сын Джона Мэннерса, 2-го герцога; отец Роберта Мэннерса (1758—1823).
  (1758—1782) — британский военно-морской офицер и политик, член Палаты общин от Кембриджшира (1780—1782), сын главнокомандующего Джона Мэннерса.
  (1758—1823) — британский генерал и политик, член Палаты общин от Большого Бедуина (1784—1790) и Кембриджа (1791—1800), клерк-маршал (1801—1812), сын Роберта Мэннерса (ок. 1721 1782).
  (1781—1835) — британский военный и политический деятель, командующий 10-м полком Королевских гусар в кампании Ватерлоо, член Палаты общин от Скарборо (1802—1806), Лестершира (1806—1831) и Северного Лестершира (1832—1835), сын Чарльза Мэннерса, 4-го герцога Ратленда.
 Мэннерс, Роджер:
  (ок. 1536 1607) — английский политик, член Палаты общин (1563).
 Мэннерс, Роджер, 5-й граф Ратленд (1576—1612) — английский аристократ, военный деятель и дипломат.
  (1868—1945) — британский политик, член Палаты общин (1900—1906), сын Джона Мэннерса, 7-го герцога Ратленда.
 Маннерз, Терри (Теренс Гордон Маннерз; род. 1939) — новозеландский бегун-марафонец.
  (1697—1772) — британский политик, член Палаты общин (1719—1734, 1738—1754), отец Джона Мэннерса (1730—1792).
 Мэннерс, Чарльз:
 Мэннерс, Чарльз, 4-й герцог Ратленд (1754—1787) — британский политик и чиновник, член Палаты общин от Кембриджского университета (1774—1779), лорд-лейтенант Ирландии (1784—1787).
  (1780—1855) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин от Кембриджшира (1802—1830) и Северного Лестершира (1835—1852), командующий 3-м полком Королевских гусар (1839—1855), сын 4-го герцога Ратленда.
 Мэннерс, Чарльз, 6-й герцог Ратленд (1815—1888) — британский политик, член Палаты общин (1837—1857), лорд-лейтенант Линкольншира (1852—1857) и Лестершира (1857—1888).
  (наст. имя — Сауткот Мэнсерг; 1857—1935) — британский оперный певец, бас.
 Мэннерс, Чарльз, 10-й герцог Ратленд (1919—1999) — британский политик, председатель Совета графства Лестершир (1974—1977).
  (ок. 1713 1742) — британский политик, член Палаты общин (1741—1742), сын Джона Мэннерса, 2-го герцога Ратленда.
 Мэннерс, Эдвард, 3-й граф Ратленд (1549—1587) — английский политик, лорд-лейтенант Ноттингемшира (1574—1587) и Линкольншира (1582—1587).
  (1864—1903) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1895—1900), сын Джона Мэннерса, 7-го герцога Ратленда.
 Мэннерс, Элайджа (род. 1988) — тринидадский футболист, чемпион Тринидада и Тобаго в составе клуба «Сан-Хуан Джаблоти» (2008).

 Мэннерс-Вуд, Эмма — южноафриканская синхронистка, участница Чемпионатов мира по водным видам спорта (2011, 2013, 2015, 2017, 2019).
  (1752—1826) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1783—1796), шериф Ноттингемшира (1808—1809), сын Джорджа Мэннерса-Саттона (1723—1783), дед Джона Мэннерса-Саттона (1822—1898).
  (1814—1877) — британский политик, член Палаты общин (1839—1840, 1841—1847), лейтенан-губернатор Нью-Брансуика (1854—1861), губернатор Тринидада (1864—1866) и Виктории (1866—1873), сын Спикера Палаты общин Чарльза Мэннерса-Саттона.
  (1822—1898) — британский политик, член Палаты общин (1847—1857), шериф Ноттингемшира (1848—1849, 1863—1864), внук Джона Мэннерса-Саттона (1752—1826).
  (1852—1927) — британский конезаводчик и жокей, победитель скачек «Гранд нейшнл» (1882), внук Томаса Мэннерса-Саттона.
  (1723—1783) — британский политик, член Палаты общин от Грантема (1754—1780) и Ньюарка (1780—1783); сын Джона Мэннерса, 3-го герцога Ратленда; отец Джорджа (1751—1804), Джона (1752—1826), Томаса и архиепископа Чарльза Мэннерсов-Саттонов.
  (1751—1804) — британский политик, член Палаты общин от Ньюарка (1774—1780), Грантема (1780—1800, 1801—1802) и Брамбера (1802—1804), сын Джорджа Мэннерса-Саттона (1723—1783).
  (1756—1842) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1796—1800, 1801—1805), лорд-канцлер Ирландии (1807—1827), сын Джорджа Мэннерса-Саттона (1723—1783), дед жокея Джона Мэннерса-Саттона.
 Мэннерс-Саттон, Чарльз (1755—1828) — 89-й архиепископ Кентерберийский (1805—1828), сын Джорджа Мэннерса-Саттона (1723—1783), отец Спикера Палаты общин Чарльза Мэннерса-Саттона.
  (1780—1845) — британский политик, Спикер Палаты общин (1817—1835), сын архиепископа Чарльз Мэннерса-Саттона, отец Джона Мэннерса-Саттона.

Другое 
 Маннерс — ударный кратер на Луне; назван в честь астронома Рассела Мэннерса.